Cavan o caván puede referirse a diversas localidades y entidades administrativas:
 Cavan, una población canadiense situada en Ontario;
 Cavan, una comuna francesa situada en Côtes-d'Armor.
 Cavan, una población de Irlanda, capital del condado homónimo;
 Cavan, un condado del Úlster en la República de Irlanda;

También puede corresponder a:
 el caván, una medida de áridos usada en Filipinas, sobre todo para el arroz;